Miquel Simó (pintor), pintor realista de la dècada de 1960
 Miquel Simó i Sànchez, empresari i motociclista nascut a Barcelona el 1906